Eupalino di Megara – architetto greco antico
Eupalino – rivista trimestrale di architettura diretta da Paolo Portoghesi pubblicata tra il 1983 ed il 1990
Eupalinos o l'architetto (Eupalinos ou l'Architecte) – opera di Paul Valéry del 1923